Тринья́к, Тріньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Триньяк на сайті французького Національного інституту географії
 Триньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Триньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара